Yerson Opazo (1984-), joueur de football chilien
  (1991-), joueur de football chilien
 Pedro Opazo Letelier (1876–1957), personnalité politique, député du Chili et sénateur du Chili
 Óscar Opazo (1990-), joueur de football chilien
  (*1991), joueur de football chilien	
  (1969-), peintre chilien
 Rodolfo Opazo Bernales (1935-2019), peintre chilien ; prix national des arts plastiques du Chili
  (1943-), psychothérapeute chilien, professeur d'université et psychologue ; prix Sigmund-Freud de psychothérapie